Curschmann est un nom de famille allemand, porté notamment par :
 Friedrich Curschmann (1805-1841), musicien et chanteur allemand ;
 Heinrich Curschmann (1846-1910), médecin interniste allemand, père de Hans 
 Hans Curschmann (1875-1950), médecin interniste et neurologue allemand, fils de Heinrich